2009 Голяма награда на Австралия е 25-о за Голямата награда на Австралия и първи кръг от сезон 2009 във Формула 1, провежда се на 29 март 2009 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Преди състезанието 
Трима световни шампиони, които печелят трите последни състезания в Австралия, ще се борят на старта. Настоящият световен шампион Луис Хамилтън спечели през 2008, шампионите от 2006 и 2007 година Фернандо Алонсо и Кими Райконен печелят съответно през 2006 и 2007 година. През 2005 година победата е спечелена от италианския пилот Джанкарло Фисикела.

Състезанието ще бъде дебют за наследника на Хонда Ф1 – Браун ГП, както и за пилота Себастиен Буеми.

Резултати 
Автомобили, използващи системата KERS са отбелязани със знака "‡"

Квалификация 

  и  Заради нерегламентирани задни крила на двата болида на Тойота е решено те да тръгнат последни.
  Люис Хамилтън е наказан да стартира с пет места по-назад заради сменена скоростна кутия.

Състезание 

 Люис Хамилтън и Макларън са дисквалифицирани от състезанието след като се установява, че са предоставили невярна информация за обстоятелствата, при които Ярно Трули надминава Хамилтън при наличие на кола за сигурност на пистата.

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници

Бележки 

Голяма награда на Австралия